Mere Jeevan Saathi (en hindi, Le Partenaire de ma vie) est le titre de deux films hindi. 
 Mere Jeevan Saathi, sorti en 1972
 Mere Jeevan Saathi, sorti en 2006